Ма́лая Ка́менка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Малая Каменка — деревня в городском округе «Город Калуга» Калужской области.
 Малая Каменка — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Малая Каменка — деревня в Пыщугском районе Костромской области, Верхнеспасское сельское поселение.
 Малая Каменка — деревня в Пыщугском районе Костромской области, Носковское сельское поселение.
 Малая Каменка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Малая Каменка — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Малая Каменка — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Малая Каменка — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Малая Каменка — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Малая Каменка — хутор в Орловском районе Ростовской области.
 Малая Каменка — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Малая Каменка — село в Красноярском районе Самарской области.
 Малая Каменка — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Малая Каменка — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Малая Каменка — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Украина 
 Малая Каменка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.

Реки

Россия 
 Малая Каменка — река в Алтайском крае, приток Большой Каменки.
 Малая Каменка (приток Северского Донца) — река в Ростовской области.

Украина 
 Малая Каменка (приток Большой Каменки) — река в Луганской области.